Agawam bezeichnet

 Agawam (Volk), ehemalige amerikanische Ureinwohner in Neuengland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agawam (Kentucky), im Clark County
 Agawam (Massachusetts), im Hampden County
 Agawam (Montana), im Teton County
 Agawam (Oklahoma), im Grady County – Geisterstadt

Schiffe der US-Navy
 USS Agawam (1863)
 USS Agawam (SP-570), während des Ersten Weltkriegs umbenannt in USS Natick (SP-570)
 USS Agawam (AOG-6)
 USS Agawam (YTB-809)

Sonstiges:
 Agawam Diner, historischer Diner an der U.S. Route 1 in Rowley, Massachusetts, gelistet im NRHP
 Agawam (Rebe), Hybridrebe, auch bekannt als Agavam, Rogers 15 und Rogers' Hybrid Nr. 15
 Agawam Brook, Fließgewässer im Berkshire County, Massachusetts
 Agawam River, Fließgewässer im Plymouth County, Massachusetts
 Agawam-Springfield Seaplane Harbor Base, Airport im Hampden County, Massachusetts
 Agawam Lake, See im Berkshire County, Massachusetts
 Agawam Park, Park im Suffolk County, New York